Raymond Hill est un quartier de Pasadena en Californie.

Description 
La partie Nord du quartier est parfois appelée Arroyo Del Mar. Il s'agit d'une bande industrielle d'un mile de long (1,6 kilomètre) et d'un quart de mile de large (environ 400 mètres) ; délimité par le Del Mar Boulevard au Nord, South Pasadena au Sud, la Fair Oaks Avenue à l'Ouest et la Marengo Avenue à l'Est. Quand l'Autoroute 710 sera terminée, la bordure Ouest de Raymond Hill sera étendue de 3 blocs supplémentaires. Malgré son nom, Raymond Hill se trouve lui-même à quelques pâtés de maisons au Sud du quartier, à South Pasadena.

Éducation 
Raymond Hill est desservi par la McKinley School ainsi que la Blair High School. La Mayfield Junior School est également une école privée des alentours.

Transport 
La Metro Gold Line opère à la station de Filmore Street, au centre du quartier. Raymond Hill est desservi par la ligne 762 du Metro Rapid ainsi que les lignes 177, 260, 686 et 687 du Metro Local. Le quartier est également desservi par les routes 20, 51, 52 et 70 de Pasadena ARTS.

Meurtres de Manson 
Lors de la récente publication de l'article sur le quarantième anniversaire des meurtres de Charles Manson par le Los Angeles Magazine, il y a eu des rumeurs selon lesquelles plusieurs meurtres non-résolus ont eu lieu dans la zone de Raymond Hill dans les années 1960. A cause de la proximité des autres meurtres de Manson ainsi qu'un cadre historique similaire, l'enquête menée par le Los Angeles Magazine laisse penser que ces meurtres pourraient être liés à Charles Manson. Bien que les enquêteurs de police aient tenté de nier tout lien entre ces crimes, de nombreux habitants du quartier pensent que Charles Manson en est l'ultime responsable.

Notes et références 

Pasadena